Bronzo – lega di rame e stagno
Bronzo – colore
Bronzo – sommergibile della Regia Marina
Bronzo del Levante – antica cultura della penisola iberica